Андрей Львович Пясецкий (; 27 августа 1909, Реклинец, Австро-Венгрия — 27 ноября 1942, Львов, Генерал-губернаторство (Германия)) — украинский учёный, политический и общественный деятель, министр в правительстве Ярослава Стецько (1941).

Биография 
Сын священника. Учился во Львовской академической гимназии. Окончил полеводческо-лесной факультета «Львовской политехники». Получил диплом инженера-лесовода. С 1940 года работал доцентом кафедры лесной ботаники Политехники.

Занимался исследованиями и внедрением передовых подходов к классификации лесов в учебную практику. В 1941 году вышел его «Общий очерк естественно-исторической районизации лесов западных областей Украины». В феврале 1941 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Карпатский кедр, его охрана и кедровые заповедники». Автор работы «О строительстве и биологическом освоении ряда типов украинского леса» (1942).
 
Активист Национальной скаутской организации Украины, инициатор идеи Село-Пласта.

После начала Великой Отечественной войны 30 июня 1941 во Львове состоялись Украинские национальные сборы, которые провозгласили восстановление Украинского государства во главе с Ярославом Стецько.

30 июня 1941 года назначен Министром Лесничества правительства Ярослава Стецько. Нацистское руководство официально объявило о включении Галиции в Генерал-губернаторство, что означало окончательный отказ поддержать создание независимого украинского государства.

27 ноября 1942 года был расстрелян фашистами вместе с примерно 100 другими украинскими заложниками в отместку за убийство офицера немецкой полиции во Львове.

Память 
 Одна из улиц Львова названа в его честь.

Литература 
 П’ясецький Андрій // Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж—Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1955.
 Андрій П’ясецький — до п’ятдесятиліття від дня загибелі. М. Горошко, В. Дудок

Ссылки 
 Андрій Левович П’ясецький

Лесоводы Украины
Кандидаты наук
Преподаватели Львовской Политехники
Министры Украины
Пластуны
Выпускники Львовской политехники
Расстрелянные на Украине
Похороненные на Яновском кладбище